est le titre anglais, utilisé aux États-Unis, des œuvres suivantes :
Le Couteau sur la nuque, roman d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, publié en 1933 sous deux titres différents : , au Royaume-Uni, et , aux États-Unis ;
Le Couteau sur la nuque, téléfilm de Lou Antonio, diffusé en 1985, avec Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule Poirot et Faye Dunaway dans celui de Jane Wilkinson.